Вилијам Џорџ Зејн Млађи () је амерички глумац, рођен 24. фебруара 1966. године у Чикагу (САД).

Филмографија

Филмови 

|-
| 2016. || Зулендер 2 || -{Zoolander 2}- || сам себе || 
|-
| 2006. || || -{Valley of the Wolves Iraq}- || || .... Sam William Marshall 
|-
| 2006. || || -{BloodRayne}- || || .... Elrich 
|-
| 2005. || || -{Mem-o-re}- || || .... Taylor Briggs 
|-
| 2005. || || -{The Pleasure Drivers}- || || .... Marvin 
|-
| 2005. || || -{The Last Drop}- || || .... Oates 
|-
| 2004. || Силвер Сити || -{Silver City}- || || .... Chandler Tyson 
|-
| 2004. || || -{Big Kiss}- || || .... Billy 
|-
| 2004. || || -{Dead Fish}- || || .... Virgil 
|-
| 2004. || || -{Three}- || || .... Jack 
|-
| 2003. || || -{The Kiss}- || || .... Alan Roberts/young Philip Naudet 
|-
| 2003. || || -{Vlad}- || || .... Adrian 
|-
| 2003. || || -{Imaginary Grace}- || || .... Nero 
|-
| 2003. || || -{Starving Hysterical Naked}- || || 
|-
| 2002. || || -{Claim}- || || .... Roberto Bealing 
|-
| 2002. || || -{Landspeed}- || || .... Michael Sanger 
|-
| 2001. || || -{CQ}- || || .... Mr. E 
|-
| 2001. || || -{The Believer}- || || .... Curtis Zampf 
|-
| 2001. || Зулендер || -{Zoolander}- || сам себе || непотписан
|-
| 1999. || || -{Taxman}- || George Putter ||
|-
| 1999. || || -{Morgan's Ferry}- || || .... Sam 
|-
| 1998. || || -{Susan's Plan}- || || .... Sam Myers 
|-
| 1998. || || -{I Woke Up Early the Day I Died}- || || .... The Thief 
|-
| 1997. || Титаник || -{Titanic}- || || .... Caledon Hockley 
|-
| 1997. || || -{This World, Then the Fireworks}- || || .... Marty Lakewood 
|-
| 1997. || || -{Danger Zone}- || || .... Rick Morgan 
|-
| 1996. || || -{Head Above Water}- || || .... Kent 
|-
| 1996. || Фантом || -{The Phantom}- || || .... The Phantom/Kit Walker 
|-
| 1995. || || -{Demon Knight}- || || .... The Collector 
|-
| 1995. || || -{The Set Up}- || || .... Charles Thorpe 
|-
| 1994. || || -{Only You}- || || .... Harry, The False Damon Bradley 
|-
| 1994. || || -{Silenzio dei prosciutti, Il}- || || .... Joe Dee Foster 
|-
| 1994. || || -{Reflections on a Crime}- || || .... Colin 
|-
| 1993. || || -{Tombstone}- || || .... Mr. Fabian 
|-
| 1993. || || -{Poetic Justice}- || || .... Brad 
|-
| 1993. || || -{Posse}- || || .... Colonel Graham 
|-
| 1993. || Снајпериста || -{Sniper}- || || .... Richard Miller 
|-
| 1993. || || -{Betrayal of the Dove}- || || .... Dr. Jesse Peter 
|-
| 1993. || || -{Flashfire}- || || .... Jack Flinder 
|-
| 1992. || || -{Orlando}- || || .... Shelmerdine 
|-
| 1991. || || -{Blood and Concrete}- || || .... Joey Turks 
|-
| 1991. || Фатална жена || -{Femme Fatale}- || || .... Elijah 
|-
| 1991. || || -{Miliardi}- || || .... Maurizio Ferretti 
|-
| 1990. || || -{Memphis Belle}- || || .... Lt. Val Kozlowski 
|-
| 1990. || || -{Megaville}- || || .... Palinov/Jensen 
|-
| 1989. || Повратак у будућност 2 || -{Back to the Future Part II}- || || .... Match 
|-
| 1989. || || -{Dead Calm}- || || .... Hughie Warriner 
|-
| 1989. || || -{Going Overboard}- || || .... King Neptune 
|-
| 1986. || Чупавци || -{Critters}- || Стив Елиот ||  
|-
| 1985. || Повратак у будућност || -{Back to the Future}- || || .... Match
|}

ТВ серије 

|-
| 2005. || Чари || -{Charmed}- || || (TV) .... Drake 
|-
| 2004. || || -{Bet Your Life}- || || (TV) .... Joseph 
|-
| 2001. || || -{Invincible}- || Os ||
|-
| 2001. || || -{The Diamond of Jeru}- || || (TV) .... Mike Kardec 
|-
| 2000. || || -{Hendrix}- || || (TV) .... Michael Jeffrey 
|-
| 2000. || || -{Sole Survivor}- || || (mini) TV Series .... Joe Carpenter 
|-
| 1999. || Клеопатра (филм из 1999) || -{Cleopatra}- || || Марко Антоније
|-
| 1994. || || -{Running Delilah}- || || (TV) .... Paul 
|-
| 1993. || || -{Lake Consequence}- || || (TV) .... Billy 
|-
| 1991. || Твин Пикс || -{Twin Peaks}- || || (TV) .... John Justice Wheeler 
|-
| 1989. || || -{The Case of the Hillside Stranglers}- || || (TV) .... Kenneth Bianchi 
|-
| 1988. || || -{Police Story: Monster Manor}- || || (TV) .... Officer Don Varney 
|-
| 1987. || || 21 Jump Street' || || Matthew Goldblatt 
|-
| 1987. || || -{Conspiracy: The Trial of the Chicago 8}- || || (TV) .... Police Officer 
|-
| 1986. || || -{Brotherhood of Justice}- || || (TV) .... Les
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1966.
Људи из Чикага
Амерички глумци